Киони Ваксман (; род. 30 июня 1968, Гонолулу, Гавайи, США) — американский ,  и , известный по работе над боевиками со Стивеном Сигалом в главной роли. Их многолетнее сотрудничество началось в 2009 году с их первым совместным фильмом «Хранитель».

Сигал отзывался о Ваксмане, как об «очень хорошем режиссёре» и «ярком молодом человеке», а также назвал его «отличным другом, очень этичным и высокоморальным».

Фильмография

Примечания

Ссылки